Хайдер (, ) — немецкая и английская фамилия:

Персоналии 
 Хайдер Али (1720—1782) — де-факто правитель княжества Майсур.
 Хайдер, Йорг (1950—2008) — правый австрийский политик националистического толка.
 Хайдер, Максимилиан (род. 1950) — австрийский физик, лауреат премии Вольфа 2011 года, почётный профессор технологического института Карлсруэ.
 Хайдер, Марк (род. 1986) — немецкий футболист.
 Хайдер, Моинуддин — пакистанский государственный и военный деятель.
 Хайдер, Пауль (1868—1936) — 60-й Гроссмейстер Тевтонского ордена.
 Хайдер, Тадж (род. 1942) — пакистанский политический деятель.
 Хайдер, Фридрих (род. 1961) — австрийский дирижёр.
 Хайдер, Фриц (1896—1988) — австрийский, а затем американский психолог, чьи идеи оказали большое влияние на американскую социальную психологию.
 Хайдер, Чарльз (1930—2004) — американский учёный-астрофизик и диссидент

Составные фамилии 
 Хайдер-Маурер, Андреас (род. 1987) — австрийский профессиональный теннисист; бывшая девятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Топонимы 
 Хайдер — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Хайдер (Аляска), США.

Прочее 
 Нишан-я-Хайдер — высшая военная награда Пакистана.